Muntafik kan syfta på följande platser:

Irak 

 Dhi Qar, provins, 
 An-Nasiriyya, provinshuvudstad, Dhi Qar, 

Robotskapade Irakförgreningar